Myślenice –  comune urbano-rurale polacco
 Myslenice – nome storico di Grinava, villaggio della Slovacchia
 Distretto di Myślenice - distretto polacco